Atlantisz gyermekei (Hearts in Atlantis), Stephen King 1999-es novellagyűjteménye
 Atlantisz gyermekei (Hearts in Atlantis), a novellagyűjtemény egyik darabjából készült 2001-es amerikai film Scott Hicks rendezésében